Kleinkreuz steht für:
 Kleinkreuz-Prunkläufer, Laufkäfer
 Kleinkreuz, deutscher Name der Gemeinde Petit-Croix
 Kleinkreuz, niedrigste Stufe eine Verdienstordens, siehe Ritter (Ordenskunde)